Albuñol kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Albuñol (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Granada, 
 Albuñol (kommun), Andalusien, Provincia de Granada, 

Robotskapade Spanienförgreningar